Выходной:
 Выходной — нерабочий день, свободное время.
 Выходной — железнодорожная станция в Кольском районе Мурманской области.
 Выходной — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.

Фильмы
 «Выходной» — южнокорейская драма 1968 года, режиссёр Ман-Хи Ли.
 «Выходной» — российский короткометражный фильм 2003 года, режиссёр Алексей Андрианов.
 «Выходной» — американская короткометражная кинокомедия 2009 года, режиссёр Гийом Никлу.
 «Выходной» — французская кинокомедия 2010 года, режиссёр Гийом Никлу.
 «Выходной» — российская короткометражная кинокомедия 2015 года, режиссёр Алексей Проценко.
 «Выходные» — седьмой эпизод первого сезона американского психологического триллера «Родина».